Hutchinson kan som auktorsförkortning betyda:

 John Hutchinson
 Joseph Burtt Hutchinson
 Mark Norman Hutchinson

Robotskapade auktorsförkortningar